Куркмас Сагатович Сагатов (; род. 11 марта 1938, Ташкент, Узбекская ССР) — советский, узбекский артист балета и педагог.

Учился в Ташкентском хореографическом училище. С 1956 года — в труппе ГАБТ им. А. Навои.

В 1958 году стал педагогом Ташкентского хореографического училища, много лет был его художественным руководителем. Среди учеников Сагатова — В. Муравлёв и Д. Корсунцев.

Кроме того, возглавлял балетную труппу ГАБТ им. А. Навои.

Примечания

Ссылки 
 
 >
 Кари-Якубова Е. А. Балетная школа Узбекистана. История. Развитие. Перспективы //Актуальные проблемы хореографического образования. — 2020. — С. 72-75.

Персоналии:Большой театр оперы и балета им. Алишера Навои